Il litronace (Lythronax argestes) è un dinosauro carnivoro appartenente ai tirannosauridi. Visse nel Cretaceo superiore (Campaniano, circa 80 milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in Nordamerica (Utah). È considerato uno dei più antichi tirannosauridi noti.

Descrizione
Questo animale è noto grazie a uno scheletro parziale, comprendente un cranio quasi completo. Come tutti i tirannosauridi, doveva essere un grande predatore terrestre, dotato di lunghe zampe posteriori e di arti anteriori molto ridotti. Si suppone che la lunghezza dell'intero animale fosse di almeno 8 metri, mentre il peso doveva aggirarsi sulle 2,5 tonnellate. Le principali caratteristiche diagnostiche di questo animale includono un numero ridotto di alveoli mascellari, un margine laterale concavo della mandibola, spine neurali cervicali molto alte e una regione posteriore del cranio notevolmente allargata. L'olotipo comprende la mascella destra, entrambe le ossa nasali, il frontale destro, lo jugale sinistro, il quadrato sinistro, il laterosfenoide destro, il palatino destro, il dentale sinistro, lo spleniale sinistro, il surangolare sinistro, il prearticolare sinistro, una costola dorsale, un chevron, entrambe le ossa pubiche, tibia e fibula sinistre e i metatarsi sinistri II e IV. Sulla base di questi fossili, si suppone che provenissero da un unico esemplare e che questo fosse un adulto.

Il cranio di Lythronax era dotato di un rostro relativamente corto, che comprendeva meno di due terzi dell'intero cranio. Quest'ultimo era molto largo, e la forma generale ricordava quella del cranio di Tyrannosaurus e Tarbosaurus. La mascella era robusta e possedeva una dentatura eterodonte (ovvero composta da elementi di misura e forma diversa): i primi cinque denti erano molto più grandi degli altri sei posteriori. Come altri tirannosauridi, Lythronax possedeva un pube dotato di un'espansione notevole nella parte distale, lunga circa il 60% del pube stesso. La morfologia postcranica era simile a quella degli altri tirannosauridi.

Scoperta e classificazione
Lythronax, descritto per la prima volta nel 2013, è noto grazie al più completo scheletro di tirannosauride rinvenuto negli Stati Uniti sudoccidentali. L'esemplare è conservato presso il Natural History Museum dello Utah, a Salt Lake City. L'olotipo (UMNH VP 20200) è stato ritrovato nella formazione Wahweap nella contea di Kane (Utah meridionale). Fu scoperto nel 2009 in sedimenti databili alla parte inferiore del piano Campaniano; Lythronax rappresenterebbe il più antico tirannosauride noto finora.

Lythronax appartiene alla famiglia dei tirannosauridi, un gruppo di dinosauri teropodi celurosauri di grandi dimensioni, i cui generi furono molto diffusi in Asia e Nordamerica. Un'analisi filogenetica dettagliata (sulla base di 303 caratteri cranici e 198 caratteri postcranici) hanno permesso di classificare Lythronax e un altro tirannosauride rinvenuto nello Utah (Teratophoneus) nella sottofamiglia Tyrannosaurinae; Lythronax, in particolare, è risultato il sister taxon di un clade comprendente Zhuchengtyrannus del Campaniano superiore e i due generi maastrichtiani Tarbosaurus e Tyrannosaurus.

Qui sotto è presentato il cladogramma dello studio di Loewen et al. (2013):

In precedenza, i paleontologi avevano ipotizzato che vi fossero stati molteplici scambi faunistici di tirannosauroidi tra Asia e Nordamerica, con varie forme che si spostarono tra i continenti attraverso la zona nota come Beringia, tra l'Alaska e la Russia settentrionale. Nuovi studi hanno portato a discreditare questa teoria; è stato recentemente suggerito che quasi tutti i tirannosauroidi asiatici furono parte di una sola radiazione evolutiva. Si pensa invece che vi furono radiazioni evolutive separate in Nordamerica, tra la parte meridionale e quella settentrionale del continente: Lythronax farebbe parte della radiazione del sud.

Paleobiologia

Visione
Il cranio di Lythronax è ben conservato; possedeva un muso corto e stretto, e una parte posteriore ampia. Gli occhi erano posizionati verso la parte anteriore. Questa anatomia garantiva a Lythronax una visione binoculare, che gli permetteva di percepire la profondità. Lo studio di Loewen e colleghi ha osservato che una simile anatomia si riscontra in Tyrannosaurus.

Nutrizione
La forma del cranio ha permesso di formulare ipotesi riguardo a come Lythronax potesse mordere le sue prede e, per estensione, anche riguardo alle sue tecniche di caccia e di nutrizione. Sembra che Lythronax avesse uno stile di caccia piuttosto differente da quello di altri tirannosauri della sua epoca; i denti erano relativamente lunghi, anche se non così grandi come quelli di altri tirannosauri. Erano comunque seghettati e ricurvi, e probabilmente non erano utilizzati solo per tagliare la carne, ma anche per infliggere notevoli danni o rompere ossa.

Bibliografia 
 Loewen, M. A.; Irmis, R. B.; Sertich, J. J. W.; Currie, P. J.; Sampson, S. D. (2013). "Tyrant Dinosaur Evolution Tracks the Rise and Fall of Late Cretaceous Oceans". In Evans, David C. PLoS ONE 8 (11): e79420. doi:10.1371/journal.pone.0079420

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Tirannosauridi